

Patronyme 

 Antonio Rolli (1643 - 1695), peintre italien,
 Dominik Rolli (1996-), coureur de fond suisse,
 Paolo Antonio Rolli (1687-1765), poète et librettiste d'opéra italien du .

Divers 
 Arborophila rolli, une espèce d'oiseaux ;
 Système des palais des Rolli, système juridique italien.

Patronyme italien